Оливер Экланд (; род. , Сидней) — австралийский актер. Известен благодаря роли Тристана Де Мартеля в сериале Первородные

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 Аккаунт Оливера Экланда в инстаграме
 http://www.kinopoisk.ru/name/742336/

Актёры телевидения Австралии